Бундза Петро Васильович (нар. 1983) — український спортсмен (гирьовик).